Цветоха () — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.

История 
Село входило в состав Славутской волости Заславского уезда Волынской губернии Российской империи.

В 1914 году здесь были построены склады боеприпасов, на основе которых в 1945 году был создан 47-й арсенал ГРАУ. После провозглашения независимости Украины арсенал получил новое наименование - 47-й арсенал Центрального ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Украины.

По переписи 2001 года население составляло 926 человек.

Местный совет 
30014, Хмельницкая обл., Славутский р-н, с. Цветоха

Примечания

Ссылки 
 Цветоха на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Славутского района